Шоу Трумена:

 Шоу Трумена — фільм.
 Шоу Трумена — синдром.
 Шоу Трумена — панк-рок гурт.